«Conceição» puede referirse a:

Toponimia

en Brasil 
 Conceição (Paraíba) - municipio
 Conceição (Osasco) - barrio
 Conceição (Magé) - barrio
 Conceição (Paulista) - barrio

en Portugal 
 Conceição (Covilhã)
 Conceição (Faro)
 Conceição (Horta)
 Conceição (Ourique)
 Conceição (Peniche)
 Conceição (Ribeira Grande)
 Conceição (Tavira)
 Conceição (Vila Viçosa)

Artes 
 Conceição (n/d), canción de Cauby Peixoto.
 Conceição (1960), película con Hélio Souto y Norma Bengell.